Tomillo sapero puede referirse a:
El nombre común de la planta Frankenia corymbosa.
El nombre común de la planta Frankenia laevis.
El nombre común de la planta '''''Frankenia thymifolia.